Goiești se poate referi la:

 Goiești, sat în județul Alba
 Goiești, sat în județul Dolj
 Comuna Goiești în județul Dolj